Die Dongfeng Motor Wuhan Open 2015 waren ein Damentennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2015. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 fand vom 27. September bis 3. Oktober 2015 in der chinesischen Stadt Wuhan statt.

Titelverteidigerinnen waren die Tschechin Petra Kvitová im Einzel und die Paarung Martina Hingis / Flavia Pennetta im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dongfeng Motor Wuhan Open 2015 fand vom 25. bis 26. September 2015 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Wuhan